Tiken kan syfta på:
Tik (hundhona)
Tiken, sjö söder om Tingsryd i Tingsryds kommun,  (6,03 km²)
Tiken (Anundsjö socken, Ångermanland, 706325-160145), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tiken (Anundsjö socken, Ångermanland, 707706-161002), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn